Орен — власна назва.

Топоніми

Орен (Португалія)

Орен — муніципалітет у Бургундії
 Орен — муніципалітет у Новій Аквітанії
 Орен — муніципалітет у Південних Піренеях

Інше 
 Граф Оренський — шляхетний титул.
 Уно Орен — шведський архітектор і містобудівник.

Див. також 
 Ор'єн
 Ор'єнг (значення)